Верхнеармянская Хобза — село в Лазаревском районе муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского края России. Входит в состав Верхнелооского сельского округа. Большинство населения — армяне.

География 
Село находится в западной части края, в предгорной зоне Причерноморского побережья, в долине реки Лоо, примерно в 4 км от побережья Чёрного моря. Рельеф местности в основном холмистый с ярко выраженными колебаниями относительных высот.

История 
Согласно Закону Краснодарского края от 1 апреля 2004 года № 679-КЗ село Верхнеармянская Хобза вошло в состав образованного муниципального образования город-курорт Сочи.

Население 

 
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения армяне составляли 81 % от 490 жителей.

Инфраструктура 
Социальные объекты в населённом пункте отсутствуют. Развит туризм.

Транспорт 
Доступен автомобильный транспорт. Остановка автобусного маршрута 151 (на декабрь 2019).

Примечания 

Населённые пункты Лазаревского района городского округа Сочи